Мануляк Михайло (1940) — український композитор, аранжувальник, музичний виконавець.
 Мануляк Остап Михайлович (1983) — композитор, музиколог, аранжувальник, виконавець.

Українські прізвища